Влазовичи — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав Максютинской волости Себежского района.

Расположена в 15 км к северо-западу от посёлка Идрица.

Численность населения составляет 21 житель (2000 год)

Примечания 

Населённые пункты Себежского района